mini|120px| Cuenca
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 2007 fand vom 7. bis 11. November in Cuenca (Ecuador) statt. Es war die 12. Dreiband-WM auf südamerikanischen Boden und nach 1982 in Guayaquil die zweite in Ecuador.

Geschichte 
Der Japaner Ryūji Umeda gewann sensationell vor der gesamten Weltelite des Dreiband Billards den Weltmeister Titel.  Dieser Titel ist vergleichbar mit dem Erfolg von Avelino Rico 1986 in Las Vegas. Umeda war nach dem zweimaligen Weltmeister Nobuaki Kobayashi erst der zweite Japaner der diesen Titel holte. Der Peruaner Ramón Rodriguez konnte zum zweiten Mal nach 2002 eine Bronzemedaille gewinnen. Für die größte Überraschung der Vorrunde sorgte Ex-Weltmeister Marco Zanetti aus Italien. Er wurde in seiner Vorrundengruppe nur letzter und belegte am Ende nur Platz 33.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 48 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. Platz drei wurde nicht ausgespielt.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte

Gruppenphase

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2007
Karambolageveranstaltung 2007
Billardturnier in Ecuador
Sportveranstaltung in Cuenca (Ecuador)